Perichius är ett släkte av skalbaggar. Perichius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Perichius